Уэсли Колхоф (; ) — нидерландский теннисист; победитель одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Франции-2022); финалист двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2020, -2022); победитель Итогового турнира (2020) в парном разряде; победитель 14 турниров ATP в парном разряде; первая ракетка мира в парном разряде.

Общая информация 
Отец Уэсли — Юрри Колхоф — голландский футболист и тренер, выступавший за сборную Нидерландов; мать — Моник играла за Нидерланды в хоккее на траве. Есть младший брат Дин, который как и отец стал профессиональным футболистом.

Уэсли начал играть в теннис в 4 года. Любимая поверхность — грунт и медленный хард; любимый турнир — Доха. Кумирами в мире спорта в детстве были его отец и Андре Агасси.

Спортивная карьера 
Колхоф специализируется на выступлениях в парном разряде. В одиночном разряде он выиграл за карьеру один титул на турнире из серии «фьючерс» в 2012 году. Максимально за карьеру поднимался на 462-ю позицию в одиночном рейтинге.

В парном разряде Колхоф выиграл первый «фьючерс» в 2010 году. В феврале 2013 года он впервые сыграл в основной сетке в Мировом туре АТП, получив со Стефаном Франсеном приглашение в парные соревнования в Роттердаме. В ноябре того же года Колхоф в паре с Франсеном выиграл первый в карьере турнир серии «челленджер» (в Гуаякиле).

В июле 2015 Уэсли впервые поднялся в топ-100 парного рейтинга. В феврале 2016 года он в партнёрстве с Матве Мидделкопом выиграл первый в карьере титул АТП, взяв его на турнире в Софии. В мае Колхоф впервые выступил на турнире серии Большого шлема, Сыграв в паре с Мидделкопом на Открытом чемпионате Франции. В июле нидерландский дуэт смог выиграть турнир в Кицбюэле. Следующий титул в Мировом туре Колхоф и Мидделкоп завоевали в январе 2017 года на турнире в Сиднее. В феврале на домашнем турнире в Роттердаме они смогли выйти в финал. По ходу сезона Уэсли ещё дважды играл в финалах в Мировом туре (в июле в Атланте и в сентябре в Меце) в дуэте уже с другим теннисистом Артёмом Ситаком.

В 2018 году Колхоф четыре раза доходил до финалов на турнирах АТП (три раза в паре с Ситаком и один раз с Маркусом Даниэллем). 2019 год Колхоф начал с выигрыша на турнире в Брисбене в альянсе с Даниэллем. В марте на турнире серии мастерс в Майами он сыграл в паре со Стефаносом Циципасом и смог выйти в финал. В титульном матче их дуэт проиграл известным парным теннисистам Бобу и Майку Брайанам со счётом 5-7, 6-7(8). На следующем мастерсе в апреле в Монте-Карло Колхоф вновь сыграл в финале в дуэте с Робином Хасе. Они проиграли хорватской паре Никола Мектич и Франко Шкугор — 7-6(3), 6-7(3), [9-11]. Затем Колхоф с Даниэллем сыграл в финале турнира в Будапеште.

В мае 2019 года Уэсли участвовал в мастерсе в Мадриде вместе с греком Стефаносом Циципасом, где они дошли до полуфинала. В июне на траве в Хертогенбосе он достиг финала в альянсе с Маркусом Даниэллем. На Уимблдонском турнире их пара смогла выйти в четвертьфинал. Летом после Уимблдона Колхоф дважды доходил до финала в партнёрстве Робином Хасе. Сначала на турнире в Гамбурге, а затем на мастерсе в Монреале. Благодаря этим результатом Уэсли впервые вошёл в парном рейтинге в топ-20, заняв 16-ю строчку.

На Открытом чемпионате США 2019 года Колхоф и Хасе дошли до третьего круга, но уступили первой паре в мире Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара, которая по итогу стала победителем турнира. В ноябре Колхоф дебютировал за сборную Нидерландов, сыграв в финальном турнире на Кубок Дэвиса.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы Итогового турнира ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (33)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (19)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (53)

Победы (34)

Поражения (19)

Финалы Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Нидерландов
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года